Ecclesia Christi; Christi Ecclesiae ():

 «Christi Ecclesiae» (1954; ) — папская булла Пия VI, давшая кардиналам право выбирать, после смерти папы, место и день проведения конклава.
 «Ecclesia Christi» (1801) — папская булла Пия VII о заключении с Францией конкордата, по которому католицизм был объявлен религией большинства французов.
 «Ecclesia Christi» (1954) — папская булла Пия XII об учреждении архиепархии Басры (Ирак).
 «Ecclesia Christi» (1961) — папская булла Иоанан XXIII об учреждении епархии Сан-Рафаэля (Аргентина).
 «Ecclesia Christi» (1962) — папская булла Иоанна XXIII об учреждении епархии Жуазейру (Бразилия).
 «Ecclesia Christi» (1963) — папская булла Павла VI об учреждении епархии Крус-дель-Эхе (Аргентина).

См. также 
 Ecclesia
 Кристи | Corpus Christi | Корпус-Кристи